Taninaka ist der Familienname folgender Personen:

 Osamu Taninaka (* 1964), japanischer Fußballspieler
 Taninaka Yasunori (1897–1946), japanischer Maler